Kismet — сетевой анализатор для беспроводных сетей стандарта 802.11b.  Позволяет проводить MITM-атаки () и прослушивать трафик при помощи практически любых поддерживаемых беспроводных сетевых адаптеров, использующих драйверы Airo, HostAP, Wlan-NG и Orinoco (с заплатой для ядра).

Может использовать функции SOX и FESTIVAL для проигрывания оповещений о сетевых событиях и проговаривания краткого описания при обнаружении. Дополнительно может использовать модуль GPSD для привязки к местности.

Ссылки 
 Официальный веб-сайт  
 Введение в Kismet  
 Лучшая десятка сетевых анализаторов 2010 года

Беспроводные сети
Анализаторы трафика